Metaplot – zbiór bardzo istotnych wydarzeń dotyczących danego świata, obecny w niektórych grach fabularnych. Ogromne wydarzenia, które zmieniają cały świat (lub np. tylko przemieszczają z miejsca w miejsce ważniejszych bohaterów niezależnych) są częścią metaplotu danej gry. Przykładowo, Świat Mroku stworzony przez White Wolf Game Studio, zakończył się wielkimi wydarzeniami w metaplocie, zwanymi „Time of Judgment” (z ang. Czas Sądu). Ze względu na tego typu wydarzenia, część graczy całkowicie pomija metaplot w swoich grach.

Informacje o metaplocie są najczęściej zawarte w podręcznikach i przygodach do danej gry, lub też innych mediach z nią związanych (np. powieściach lub komiksach osadzonych w danym świecie). Największe wydarzenia są często używane po to, by wyjaśnić zmiany w mechanice pomiędzy kolejnymi wersjami gry. Było tak np. w Świecie Mroku wydanym przez White Wolf lub w wydanych przez Wizards of the Coast Zapomnianych Krainach i Dragonlance.

Terminologia stosowana w grach fabularnych